Palka – część bielizny kielichowej używanej w Kościele katolickim

Osoby o tym nazwisku:
 Anna Palka – polska policjantka, aktorka 
 Szymon Palka – polski łyżwiarz szybki,
 Zbigniew Palka – polski matematyk